Joaquín Almunia – politico spagnolo
 Manuel Almunia – calciatore spagnolo di ruolo portiere